John Augustus Atkinson (1775–1833) – angielski malarz
 John Atkinson – (1844-1932) – irlandzki i brytyjski arystokrata, polityk i sędzia, baron Atkinson
 John William Atkinson (1923-2003) – amerykański psycholog

Zobacz też